Энна может означать:

 Энна — провинция в Италии.
 Энна — город в Италии, центр одноимённой провинции.
 Энна, Август (1859—1939) — датский композитор.
 Энна — форма имени Анна.